Дивізія — тактичне з'єднання в різних видах збройних сил.
Дивізія — село, центр сільської Ради в Татарбунарському районі Одеської області України